Fejérváry Miklós (1811-1895) földbirtokos, politikus, üzletember
Fejérváry Miklós (1844-1861) az amerikai polgárháború hősi halottja